Группу E отборочного турнира чемпионата Европы по футболу среди молодёжных команд 2023 составили молодёжные сборные Болгарии, Гибралтара, Молдавии, Нидерландов, Уэльса и Швейцарии. Победитель группы выходит напрямую в финальную стадию; команда, занявшая второе место, оказавшись лучшей среди команд, занявших вторые места также выходит в финальную стадию; остальные команды, занявшие вторые места, принимают участие в стыковых матчах. При этом при определении лучших вторых сборных учитываются только матчи с командами, финишировавшими на первых, третьих, четвёртых и пятых местах.

Таблица группы E 

{|
|-
|

|

|}

Результаты и предстоящие матчи 
Время начала матчей — местное.

Авторы забитых мячей 

7 мячей

  Джошуа Зиркзе

6 мячей

  Зеки Амдуни

5 мячей

  Владимир Николов

  Брайан Бробби

4 мяча

  Юрген Эккеленкамп

  Джо Адамс

  Феликс Мамбимби

3 мяча

  Владислав Блэнуцэ
  Дишон Редан

  Элаис Тавшан

  Джек Вейл

2 мяча

  Кастриот Имери
  Дан Ндойе

  Ноа Окафор

  Фабиан Ридер

1 мяч

  Мартин Минчев
  Митко Митков
  Мартин Петков
  Димитр Стоянов
  Дилан Пикок
  Евгений Глига
  Денис Ешану
  Юрий Йову
  Нику Намолован
  Майрон Боаду

  Свен Ботман
  Сепп ван ден Берг
  Даниэль ван Кам
  Лютсарел Гертрёйда
  Иан Матсен
  Крисенсио Саммервилл
  Квинтен Тимбер
  Ки-Яна Хувер
  Оуэн Бек
  Люк Джефкотт

  Сэм Пирсон
  Билли Сасс-Дэвис
  Терренс Тейлор
  Дэн Уильямс
  Оливер Хэммонд
  Райан Эстли
  Габриэль Барес
  Ян Крониг
  Анел Хусич
  Алекс Янкевиц

Автогол

  Фин Стевенс (в гостевом матче с Нидерландами)

Примечания

Ссылки 
 Страница молодёжного ЧЕ на сайте УЕФА.

Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 2023